Хэнк () — английское имя, реже — фамилия. Происходит от нидерландского имени , которое является укороченной формой имени Хендрик.

Фамилия 
  (1902—1942) — американский военный моряк.
См. также .

Телесериалы США 
  — транслировался в 1965—1966 гг.
  — транслировался в 2009 г.

Прочее 
  — муз. альбом (1957) Хэнка Мобли.
  — эскадренный миноносец ВМФ США.
  — собака, неофициальный маскот бейсбольной команды «Милуоки Брюэрс».

См. также 
 
 
 Хэнкс

Примечания